Guessous est un patronyme utilisé notamment par les personnalités suivantes : 
 Bensalem Guessous, ministre marocain.
 Mohamed Guessous (1938-2014), sociologue marocain.
 Soumaya Naamane Guessous, sociologue et féministe marocaine

Voir aussi :
 École M'hammed Guessous, établissement de Rabat.

Homonymie de patronyme